C13H20O – formula molecolare dell'ionone
C13H20O – formula molecolare del β-damascone

Formule molecolari